Osoby o tym nazwisku:
 Agnolo Gaddi – włoski malarz
 Niccolò Gaddi – rzymskokatolicki duchowny
 Taddeo Gaddi – włoski malarz